SSS kan have flere betydninger, heriblandt:

 SSS-øerne - fællesbetegnelse for øerne Saba, Sint Eustatius og Sint Maarten
 Sweden Solar System - en model af Solsystemet i Sverige
 Short Sharp Shock - britisk trash metal-band
 SSS (EP) - bandets debut-EP
 Sigue Sigue Sputnik - britisk new wave-band
 Svensk socialistisk samling - svensk nazistparti, oprindeligt Nationalsocialistiska Arbetarpartiet
 Single-serving site - en type website, der kun gør én ting
 Svenska Spårvägssällskapet - svensk forening